Список населённых пунктов медье Бач-Кишкун:

Города 
 Байя
 Бачальмаш
 Дунавече
 Ижак
 Калоча
 Керекедьхаза
 Кецель
 Кечкемет
 Кишкёрёш
 Кунсентмиклош
 Кишкунмайша
 Кишкунфеледьхаза
 Кишкунхалаш
 Лайошмиже
 Сабадсаллаш
 Тисакечке
 Томпа
 Шольт
 Шольтвадкерт
 Яношхальма

Деревни и сёла 
 Агашедьхаза
 Акасто
 Апоштаг
 Бачбокод
 Бачборшод
 Бачсентдьёрдь
 Бачсёлёш
 Баллосёг
 Балотасаллаш
 Батмоноштор
 Батья
 Боча
 Борота (Венгрия)
 Бугац
 Бугацпустахаза
 Варошфёльд
 Вашкут
 Давод
 Драгсель
 Дунаэдьхаза
 Дунафальва
 Дунапатай
 Дунасентбенедек
 Дунатететлен
 Душнок
 Жана
 Гара
 Гатер
 Гедерлак
 Имрехедь
 Кашкантью
 Катьмар
 Келебия
 Келешхалом
 Кишсаллаш
 Кёмпёц
 Кунадач
 Кунбайя
 Кунбарач
 Кунфехерто
 Кунпесер
 Кунсаллаш
 Ладаньбене
 Лакителек
 Мадараш
 Матетельке
 Мелькут
 Мишке (Венгрия)
 Морицгат
 Надьбарачка
 Немешнадудвар
 Ньярлёринц
 Ордаш
 Орговань
 Пахи
 Пальмоноштора
 Петёфисаллаш
 Пирто
 Рем (Венгрия)
 Сюкёшд
 Сакмар (Венгрия)
 Сальксентмартон
 Санк
 Сенткирай
 Серемле
 Табди
 Ташш
 Татахаза
 Тазлар
 Тисаальпар
 Тисауг
 Усод
 Уйшольт
 Уйтелек
 Файс (Венгрия)
 Фельшёлайош
 Фельшёсентиван
 Фоктё
 Фюлёпхаза
 Фюлёпъякаб
 Фюлёпсаллаш
 Хайош (Венгрия)
 Харкакётёнь
 Харта (Венгрия)
 Хельвеция (Венгрия)
 Херцегсанто
 Хомокмедь
 Часартёльтеш
 Чаталья
 Чавой
 Ченгёд
 Чикериа
 Чойошпалош
 Шольтсентимре
 Эрегчертё
 Эршекчанад
 Эршекхальма
 Якабсаллаш
 Яссентласло

 
Бач-Кишкун